Суперлига 2018/2019 () — 90-й профессиональный чемпионат Аргентины по футболу с момента его основания.

По итогам предыдущего сезона лигу покинули «Темперлей», «Олимпо», «Арсенал» и «Чакарита Хуниорс». Их заменили «Альдосиви» (победитель Примеры B Насьональ 2017/18) и «Сан-Мартин де Тукуман», занявший 3-е место в Примере B Насьональ и победивший в плей-офф за выход в Суперлигу.

Команды

Турнирная таблица

Таблица вылета

Ссылки 
 
 Статистика чемпионата на soccerway.com
 Регламент чемпионата на сайте afa.org.ar

2018/2019
Аргентина
Спорт в Аргентине в 2018 году
Спорт в Аргентине в 2019 году